Numero Sei – personaggio della saga televisiva Battlestar Galactica
 Numero Sei – personaggio della saga letteraria Lorien Legacies